Подол — деревня в Вологодском районе Вологодской области.

Входит в состав Новленского сельского поселения (с 1 января 2006 года по 8 апреля 2009 года входила в Нефедовское сельское поселение), с точки зрения административно-территориального деления — в Нефедовский сельсовет.

Расстояние до районного центра Вологды по автодороге — 84 км, до центра муниципального образования Новленского по прямой — 24 км. Ближайшие населённые пункты — Мальгино, Нефедово, Старое Село, Мишаково, Матвеевское, Исаево.

По переписи 2002 года население — 7 человек.

Примечания

Ссылки 
 Подол в реестре населённых пунктов Вологодской области

Населённые пункты Вологодского района